Die Eredivisie 1985/86 war die 30. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1985 und endete am 25. Mai 1986.

Meister wurde zum achten Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten MVV Maastricht, NEC Nijmegen und SC Heracles Almelo '74

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985/86